Баблуани () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Баблуани, Теймураз Гелаевич (род. 1948) — грузинский сценарист, кинорежиссёр, актёр и композитор.
 Баблуани, Гела Теймуразович (род. 1979) — французский режиссёр, продюсер, монтажёр, сын Теймураза Баблуани.